Гран-при А́встрии 2015 года (официально Formula 1 Großer Preis von Österreich 2015) — автогонка, восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе «Формулы-1» сезона  года, проходящего с 19 по 21 июня в Австрии, близ города Шпильберг, на автодроме «Ред Булл Ринг».

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Пасмурно. Сухо. Воздух +12...13 °C, трасса +21...24 °C

|}

 Примечания

 1.  Даниил Квят, Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо, Дженсон Баттон наказаны потерей 10 позиций на стартовой решетке за использование пятого двигателя по ходу сезона.
 2.  Даниэль Риккардо получил штраф в пять секунд на пит-стопе.
 3.  Фернандо Алонсо получил штрафной проезд по пит-лейну.
 4.  Дженсон Баттон наказан 10-секундным штрафом стоп-энд-гоу.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Машина безопасности

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Личный зачёт

 Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Ссылки 
 
 
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Австрии